Fraktur (von lateinisch fractura „Bruch“) steht für:

 Knochenbruch, in der Medizin
 Zahnfraktur, in der Zahnmedizin
 Fraktur (Schrift), Schriftart aus der Gruppe der gebrochenen Schriften

Siehe auch:
 „Fraktur reden“ (Redensart)
 Fraktursatz (Schriftsatz)

 Fracture – Bruch (Begriffsklärung)